Dieser Artikel behandelt die portugiesische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1986.

Qualifikation 
In der Qualifikation spielte Portugal in der Gruppe mit Schweden, Deutschland, der Tschechoslowakei und Malta. Die Teilnahme an der Endphase in Mexiko wurde erst durch den Auswärtssieg am 16. Oktober 1985 gegen Deutschland gesichert. Portugal gewann mit 1:0 in Stuttgart durch ein Tor von Carlos Manuel.

Portugiesisches Aufgebot

Spiele in der Vorrunde in Mexiko 

Gruppe F

Portugal schied nach einem schwachen Turnier, das eher von Streitigkeiten zwischen dem Verband und den Nationalspielern geprägt war, gegen Marokko aus. Ein Unentschieden im letzten Gruppenspiel hätte das Weiterkommen gesichert, doch schon früh gingen die Fußballer aus Afrika mit 2:0 in Führung und bestimmten das Spiel aus einer geschlossenen Defensive heraus. Die Portugiesen kamen nur noch zum Ehrentreffer durch Diamantino und verloren am Ende mit 1:3.

1986
Portugal